Plantade peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles-François Plantade (1787-1870), compositeur français ;
 Charles-Henri Plantade (1764-1839), claveciniste et compositeur français ;
 François de Plantade (1670-1741), astronome, cartographe et archéologue français.

Autres 
 (46719) Plantade, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Plantade, quatrième épisode de la saison 1 de Family Business diffusé en 2019.
 Pierre Plantade, un menhir dans le département du Cantal.